Васи́лий Ива́нович Верете́нников (1880—1942) — русский историк, архивист, профессор, доктор исторических наук (1916).

Биография 
Окончил историческое отделение историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. С 1905 года работал в архиве Министерства иностранных дел.

С 1908 года — преподаватель на Высших женских курсах в Харькове. С 1910 года состоял приват-доцентом Харьковского университета на кафедре русской истории. В 1914—1915 годах — приват-доцент Московского университета. Доктор исторических наук (1916). В 1916—1917 гг. — приват-доцент Петроградского университета.

В 1917 году возглавил кафедру русской истории на историко-филологическом факультете Саратовского университета, профессор.

В 1920—1930 годах — профессор Харьковского университета. С 1926 году входил в состав редакционной коллегии журнала «Архівна справа».

В 1930-х годах — сотрудник Русского музея в Ленинграде.

Труды 
Среди его работ наиболее известны:
 «История Тайной канцелярии Петровского времени» (Харьков, 1910);
 «Из истории Тайной канцелярии. 1731 — 62 годы» (Харьков, 1910);
 «К истории составления дворянских наказов в Екатерининскую комиссию 1767 г.» (Записки Харьковского Университета, 1911)
 «Очерки истории генерал-прокуратуры в России до Екатерининского времени.» — Харьков, 1915. — 405 с.

Ссылки 
 Веретенников Василий Иванович // Биографика СПбГУ
 из БЭС

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1880 году
Персоны без указанного места рождения
Умершие в 1942 году
Историки России
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Императорского Харьковского университета
Профессора Харьковского университета
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Гласные Харьковской городской думы
Сотрудники Государственного Русского музея
Преподаватели Саратовского государственного университета
Преподаватели историко-филологического факультета Московского университета
Историки Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Гранат